Tucumyia är ett släkte av tvåvingar. Tucumyia ingår i familjen smalvingeflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Smalvingeflugor
Tucumyia